Okręty US Navy o nazwie USS "Hatteras" pochodzącej od przylądka Cape Hatteras leżącego na wybrzeżu Karoliny Północnej:
 Pierwszy "Hatteras" został zakupiony w 1861, był w służbie w czasie wojny secesyjnej i został zatopiony przez CSS "Alabama" w styczniu 1863.
 Drugi "Hatteras" został zakupiony w 1917 i służył jako okręt zaopatrzeniowy w czasie I wojny światowej. Wycofany ze służby w 1919.
 Trzeci USS "Hatteras" (AVP-42) był tendrem wodnosamolotów typu Barnegat, który był budowany w Lake Washington Shipyard. Jego budowa została przerwana 22 kwietnia 1943.

Hatteras